Fase de classificació de la Copa d'Àfrica de Nacions de futbol de l'any 1996.

 Nigèria classificat com a campió anterior però renuncià a participar.
 Sud-àfrica classificat com a organitzador en substitució de Kenya.

Fase de grups

Grup 1

Grup 2

Grup 3

Grup 4

Grup 5

Grup 6

Grup 7

Equips classificats 
Els 16 equips classificats foren:

Notes

Referències 

1996
Competicions futbolístiques del 1996